Fairdale (Dacota do Norte)
Fairdale (Kentucky)
Fairdale (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos